

Fumetti 
 Supergirl – personaggi dei fumetti DC Comics, tra cui la più celebre Kara Zor-El, Linda Danvers, Matrice e Cir-El.
 Supergirl – fumetto pubblicato dalla DC Comics.

Cinema e televisione 
 Supergirl - La ragazza d'acciaio – film del 1984 diretto da Jeannot Szwarc, con protagonista Kara Zor-El.
 Supergirl – serie televisiva del 2015 con protagonista Kara Zor-El.
 Supergirl – talent show giapponese degli anni 2000.
 The Supergirl – titolo inglese con cui è nota la serie televisiva giapponese del 1979 Za-sūpāgāru (ザ・スーパーガール).

Musica 
 SuperGirl – album del 2008 dei Saving Jane.
 Super Girl – album del 2011 dei Kara.
 Supergirl – singolo di Stefania Liberakakis del 2020